Klodt ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Klodt (1926–1996), deutscher Fußballspieler
 Claudia Klodt (* 1960), deutsche Altphilologin
 Cord Meier-Klodt (* 1958), deutscher Diplomat
 Hans Klodt (1914–1996), deutscher Fußballspieler
 Henning Klodt (* 1952), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Michail Petrowitsch Klodt (eigentlich: Michail Clodt von Jürgensburg; 1835–1914), russischer Künstler
 Olaf Klodt (* 1965), deutscher Kunsthistoriker und Journalist
 Peter Clodt von Jürgensburg (Peter Klodt von Jürgensburg; 1805–1867), baltendeutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Clodt von Jürgensburg
 Cloet (Adelsgeschlecht)
 Clot
 Glod
 Klot